Georg Misch ist der Name folgender Personen:

* Georg Misch (Philosoph) (1878–1965), deutscher Philosoph
 Georg Misch (Filmemacher) (* 1970), deutscher Filmproduzent und Regisseur